Turiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie teofipolskim 
 Turiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie koriukiwskim 
 Turiwka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rożniatowskim
 Turiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie zhuriwskim 
 Turiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim 
 Turiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim